Frank Seiden, chanteur comique Yiddish ayant vécu autour de 1900 aux États-Unis et en Russie.
 Mojzesz Seiden (1912-1944) , médecin juif d'origine polonaise, réfugié en France, membre de la résistant, une des 36 victimes juives de la Milice, dans la Tragédie des puits de Guerry, enjuillet et d'août 1944 à Savigny-en-Septaine dans le sud-est du département du Cher 
 Regina Seiden (1897-1991), peintre juive canadienne, membre du Groupe de Beaver Hall

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif